est la formule brute de plusieurs isomères.

 prostacycline, numéro CAS 
 thromboxane A2, numéro CAS 
 prostaglandine D2, numéro CAS 
 prostaglandine H2, numéro CAS